

Geografia
 Marianella - quartiere del comune di Napoli in Campania.
 Marianella - rione di Napoli in Campania.

Altro
 Chiaiano-Marianella - stazione della metropolitana di Napoli.